Miao kan syfta på:

Miaofolket – en av Kinas nationaliteter som även kallas hmong (Hmongfolket)  i Thailand, Vietnam, Laos och Burma
 Miao – ett språk som talas av samma etniska grupp, se Hmong-mienspråk
Miao, Chongming – en köping i Shanghais storstadsområde
Miao, Changlang – ett distrikt i Arunachal Pradesh i Indien
Miāo – en ort i Arunachal Pradesh i Indien

WP:Projekt Kina